Nanping Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nanping Zhen (köping i Kina, lat 22,77, long 100,96), Yunnan, 
 Nanping Zhen (köping i Kina, lat 23,76, long 105,20), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar